* Макаров, Вячеслав Николаевич — Лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде 1981 года
 Макаров, Вячеслав Николаевич (род. 1989) — российский артист, участник команды КВН «Сборная Камызякского края»
 Макаров, Вячеслав Серафимович (род. 1955) — российский политический деятель.